Amphilinidea är en ordning av plattmaskar. Amphilinidea ingår i klassen Cestoda, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Amphilinidea 9 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Plattmaskar
Amphilinidea